Vekara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vekara, Nystad, Egentliga Finland, 
 Vekara, Nyslott, Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar